Heusner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heusner (1802–1883), deutscher Arzt, Pionier der Pockenschutzimpfung und der Kaltwasserheilkunde
 Johann Adam Heusner (1779–1814), deutscher Räuber und Dieb, in Darmstadt hingerichtet
 Karl Eduard Heusner (1843–1891), deutscher Vizeadmiral

 Sigismund Heusner von Wandersleben (1592–1645), deutscher Offizier und Politiker, teilweise in schwedischen Diensten